Buchholzgraben ist ein Gewässername:

 Buchholzgraben (Baunach), rechter Zufluss der Baunach nach der Treinfeldsmühle, Markt Rentweinsdorf, Landkreis Haßberge, Bayern
 Buchholzgraben (Hornbach), rechter Auengraben zum Hornbach (zum Schwarzbach) bei Buchholzbergerhof, Ortsgemeinde Althornbach, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Buchholzgraben (Steinebach), rechter Zufluss des Steinebachs (zum Fischbach) vor Heilenberg, Stadtbezirk Oberdorf, Dornbirn, Bezirk Dornbirn, Vorarlberg

Siehe auch:
 Buchholzbach